Меро:
 Меро,  — остров в составе архипелага Гренадины
 Меро — коммуна во Франции, департамент Шер
 Меро (жетон),  — символ допущения к причастию у ранних кальвинистов
 Меро, София — немецкая поэтесса